Larapinta steht für:

 Finke River
 Larapinta Trail